Фазенда:
 Фазенда — разновидность земельного владения (поместье в Бразилии);
 Фазенда — топоним, фрегезия на Азорских островах;
 «Фазенда» — телевизионная программа на Первом канале
 Фазенда, Луиз (1895—1962) — американская актриса.

См. также 
 Фазенда-Виланова
 Фазенда-Нова
 Фазенда-Риу-Гранди
 Ломба-да-Фазенда